A Voz de Gaia é um jornal semanário regional publicado em Vila Nova de Gaia, Portugal, fundado em 1996.

Ligações externas 
 

Vila Nova de Gaia
Jornais de Portugal
Jornais em língua portuguesa
Média do Grande Porto